Неживий
 Неживий Максим Федорович (1900—1937) — український радянський діяч, голова виконавчого комітету Харківської окружної ради. Заарештований органами НКВС. Розстріляний.
 Неживий Микола Миколайович (1961—2019) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Неживий Олександр Іванович ( 19 жовтня 1951) — український журналіст, редактор. Доктор філософії в галузі історії (2008), заслужений журналіст України (1995).
 Неживий Олексій Іванович (1957—2019) — український письменник, літературознавець, вчений, журналіст, краєзнавець, педагог.
 Неживий Семен (1744—?) — один з керівників національно-визвольного повстання проти польського панування у Правобережній Україні в 1768 році, Коліївщини.